Баласагуни (, ) — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на происхождение из Баласагуна, небольшого города (балда) за рекой Сырдарья (Сейхун), неподалёку от Кашгара.
 Юсуф Баласагуни (XI век) — тюркский писатель.
 Мухаммад ибн Муса аль-Баласагуни (ум. в ) — ханафитский кади Иерусалима, а затем Дамаска тюркского происхождения.

Примечания